Страйк ( — «удар»):

 Страйк — ситуация при игре в боулинг, когда все десять выставленных кеглей выбиваются игроком с первого удара.
 Страйк — ситуация в бейсболе, когда бьющий не нанёс удара при подаче.
 Страйк — термин рынка финансовых деривативов.
 «Страйк» () — телесериал (Великобритания, 2017).
 Страйк (англ. Strike) — забастовка.

Персоналии 
 Страйк, Алексей (род. 1973) — российский гитарист и композитор, продюсер.
 Страйк, Корморан () — частный детектив, главный герой серии романов Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

См. также 
 Страйкер